Bom Jesus da Lapa (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Bom Jesus da Lapa (gemeente), een gemeente in deze microregio